Olivier Coqueux (né le  à Saumur) est un joueur professionnel franco-canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il commence sa carrière en 1994 au HC Briançon. Les diables rouges remportent la Division 2 et accèdent en  Division 1 qu'ils remportent en 1997. Il a notamment évolué en Ligue Magnus qu'il a remporté à deux reprises, en DEL, en Division 1 suédoise. De 2006 à 2009, il joue au Esbjerg fB Ishockey en AL-Bank ligaen avec qui il remporte deux titres de champion du Danemark.

Carrière internationale 
Il représente l'Équipe de France au niveau international.

Trophées et honneurs personnels 

 Vainqueur de la Division 2 en 1995 avec Briançon.
 Vainqueur de la Division 1 en 1997 avec Briançon.
 Vainqueur de la Coupe Magnus en 2005 avec Mulhouse et en 2006 avec Rouen.
 Vainqueur de la AL-Bank ligaen en 2007 et 2008 avec Esbjerg fB Ishockey.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1994-1995||HC Briançon||Division 2||25||32||28||60||46|| || || || || 
|-
|1995-1996||HC Briançon|| Division 1 ||21||15||12||27||48|| || || || ||
|-
|1996-1997||HC Briançon||Division 1||27||21||19||40||114|| || || || ||
|-
|1997-1998||Bordeaux||Ligue Magnus||38||8||11||19||66|| || || || ||
|-
|1998-1999||Gila Monsters de Tucson || WCHL || 13|| 2|| 2|| 4|| 21|| || || || ||
|-
|1998-1999||Edimbourg Capitals ||BNL ||13||10||9||19||14||6||1||4||5||8 
|-
|1999-2000||Olofström IK|| Division 1 suédoise ||32||19||29||48||48|| || || || ||
|-
|2000-2001||Olofström IK || Division 1 suédoise ||30||19||33||52||41|| || || || ||
|-
|2001-2002||Hockey Club de Mulhouse||Ligue Magnus|| ||13||22||35|| || || || || ||
|-
|2002-2003||Hockey Club de Mulhouse||Ligue Magnus ||23||8||17||25||38|| || || || ||
|-
|2003-2004||EHC Freiburg||DEL ||51||12||12||24||36||5||0||1||1||10
|-
|2004-2005||Hockey Club de Mulhouse||Ligue Magnus ||24||11||10||21||50||10||3||3||6||26
|-
|2005-2006||Rouen||Ligue Magnus||23||7||15||22||40||9||3||5||8||16
|-
|2006-2007||Esbjerg fB Ishockey||AL-Bank ligaen||28||12||9||21||54||13||3||8||11||22 
|-
|2007-2008||Esbjerg fB Ishockey ||AL-Bank ligaen || 45|| 12|| 27|| 39|| 111|| || || || || 
|-
|2008-2009||Esbjerg fB Ishockey ||AL-Bank ligaen || 44|| 16|| 21|| 37|| 88|| || || || ||

Références

Voir aussi 

Naissance en novembre 1973
Naissance à Saumur
Joueur international français de hockey sur glace
Joueur des Diables rouges de Briançon
Joueur des Boxers de Bordeaux
Joueur des Édimbourg Capitals
Joueur du Rouen hockey élite 76
Joueur du Hockey Club de Mulhouse
Joueur du EHC Freiburg
Joueur de l'Esbjerg fB Ishockey
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Gila Monsters de Tucson